Il singolare del Stockholm Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paradorn Srichaphan era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro John van Lottum.

Mardy Fish ha battuto in finale 7–5, 3–6, 7–6 (7–4) Robin Söderling.

Teste di serie

  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Fernando González (secondo turno)

 Mardy Fish (campione)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Jarkko Nieminen (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Stockholm Open 2003
ATP Tour 2003